Wasserkar (Kar, alpines Hochtal) heißen folgende geographischen Objekte:

 Wasserkar (Hochkönig), Urwaldrest am Tenneck im Blühnbachtal bei Werfen, Land Salzburg
 Wasserkar (Zillertal), Freerideareal am Galslacher Kogel bei Wald im Zillertal, Tirol